Hr.Ms. Poolster (1939), een Nederlands kustbewakingsvaartuig.
 Hr.Ms. Poolster (1964), een Nederlands bevoorradingsschip van de Poolsterklasse.